Lager kan henvise til flere artikler:

 Datalager – lagrede data i en form for hukommelse – ofte i digital hukommelse
 Depot – dækker over flere slags lagre
 Lagerøl – en særlig type øl.
 Magasin (lager) – dækker over flere slags lagre
 Varelager – et sted til opbevaring af varer.

en:Storage